LGM est souvent un sigle, mais pas toujours. Il peut renvoyer à :

Géographie et astronomie 
 LGM, en histoire du climat, un sigle anglais du Last Glacial Maximum ou dernier maximum glaciaire en français, à savoir la dernière période de refroidissement globale. 
 LGM-1 ou Little Green Men-1, en astronomie, un possible signal extra-terrestre détecté en 1967 qui s'avéra en réalité être un pulsar.

Toponymie 
 LGM, les initiales de La Grande-Motte une commune française située dans le département de l'Hérault et la région Occitanie.

Culture 
 LGM, un sigle anglais de Little Green Men, extraterrestres représentés sous la forme stéréotypée de petites créatures humanoïdes à la peau verte. 
 L.G.M., un roman de Roland C. Wagner.

Institutions et écoles 
 LGM, le sigle de La Gauche moderne, un parti politique français.
 LGM, les initiales de Lycée du Grésivaudan Meylan , situé à Meylan près de Grenoble.
 LGM, le sigle du Laboratoire GéoMatériaux, URA 1652 du CNRS, laboratoire intégré de l'École nationale des travaux publics de l'État.
 LGM, le sigle du Libre Graphics Meeting, une rencontre annuelle des développeurs et utilisateurs des logiciels libres du monde des arts graphiques.

Entreprises 
 LGM ou Le Glacier Moderne, une chaîne de glaciers.
 LGM Group, un groupe international de management et d'ingénierie constitué de : 
 LGM 
 LGM Ingénierie
 LGM Digital
 LGM Productions, une entreprise de production de cinéma.
 LGM Sourcing, une société de sourcing cotée à la bourse thaïlandaise.

Voir aussi 
 Missiles :
 LGM-118 Peacekeeper
 LGM-25C Titan II
 LGM-30 Minuteman

Références